

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 McGrath – villaggio della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 McGrath – città della Contea di Aitkin, Minnesota

Persone 
 Alethea McGrath – attrice australiana
 Alister McGrath – teologo, biologo e educatore britannico
 Atle Lie McGrath – sciatore alpino norvegese
 Blake McGrath – ballerino, cantante e attore canadese
 Brent McGrath – calciatore australiano
 Chris McGrath – ex calciatore nordirlandese
 Craig McGrath – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Donnie McGrath – cestista irlandese
 Douglas McGrath – sceneggiatore, regista e attore statunitense
 Felix McGrath – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino statunitense
 Glenn McGrath – ex crickettista australiano
 Graham McGrath – attore britannico
 Gulliver McGrath – attore australiano
 Harold McGrath – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Jamie McGrath – calciatore irlandese
 Jeremy McGrath – motociclista statunitense
 Joseph McGrath – regista scozzese
 Luke McGrath – rugbista a 15 irlandese di origini canadesi
 Katie McGrath – attrice e modella irlandese
 Mark McGrath – cantante statunitense
 Meredith McGrath – ex tennista statunitense
 Michael McGrath – attore e cantante statunitense
 Mick McGrath – ex calciatore irlandese
 Pat McGrath – truccatrice britannica
 Patrick McGrath – scrittore britannico
 Paul McGrath – calciatore irlandese
 Sean McGrath – giocatore di football americano statunitense
 Tom McGrath – drammaturgo, pianista e poeta scozzese
 Tom McGrath – doppiatore, animatore e regista statunitense
 Vivian McGrath – tennista australiano

Pagine correlate
Jack McGrath
Matt McGrath